QWERTY:

 QWERTY — наиболее популярная раскладка клавиатуры, используемая для английского и многих других языков использующих латинскую письменность.
 QWERTY — сервисный бренд ЗАО «Центел», провайдер доступа в сеть Интернет на территории Москвы и городов Подмосковья.
 Qwerty — песня металл-группы Linkin Park и индастриал-метал группы Mushroomhead.
 Qwerty-CMS — коммерческая система управления сайтом''.